Le Championnat d'Europe masculin de volley-ball 2003 a eu lieu du 5 au  à  Leipzig ().

Équipes présentes

Formule de compétition 
Au cours du tour préliminaire, les 12 équipes sont divisées en deux groupes de six, et disputeront des matches en round robin. Les deux premières équipes des deux groupes sont qualifiées pour les demi-finales croisées ( A contre  B ;  A contre  B) ; les équipes classées  et  jouent par les places 5-8. Seules les équipes classées  et  sont éliminées.

Composition des groupes

Phase préliminaire

Poule A

Résultats - Leipzig

Résultats - Karlsruhe

Classement 

|}

Poule B

Résultats - Karlsruhe

Résultats - Leipzig

Classement 

|}

Phase finale

Places 1 à 4 - Berlin

Résultats

Place 5 à 8 - Berlin

Résultats

Classement final

Récompenses individuelles 
 '''MVP: Andrea Sartoretti 
 Meilleur marqueur : Richard Schuil 
 Meilleur attaquant : Piotr Gruszka 
 Meilleur contreur : Luigi Mastrangelo 
 Meilleur serveur : Andrea Sartoretti 
 Meilleur réceptionneur : Samuele Papi 
 Meilleur passeur : Nikola Grbić 
 Meilleur défenseur : Hubert Henno

Composition des équipes























2003
Volley-ball masculin 2003
Europe masculin
Sport en Allemagne en 2003
Sport en septembre 2003